Майнинген () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх.  . Официальный код  —  80413.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Томас Пинтер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 18 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 Партия Freie Wählerschaft Meiningen занимает 7 мест.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга